David Fränkel ist der Name folgender Personen:

* David ben Mose Fränkel (1779–1865), deutsch-jüdischer Publizist

Siehe auch:
 David Hirschel Fraenkel (1707–1762), deutscher Rabbiner